

Славгород — місто, районний центр, Могилівська область

Славгород — місто, окружний центр, Алтайський край

Славгород — селище міського типу, Синельниківський район, Дніпропетровська область
 Славгород — село, Краснопільський район, Сумська область